Khaled Boushaki (Argelia; 13 de mayo de 1983) es un futbolista argelino. Su posición es guardameta y actualmente capacita al equipo de JS Bordj Ménaïel del Championnat National de Première Division 2.

Carrera profesional

Juventud

Desde muy joven, Boushaki inició una carrera futbolística en el CMB Thénia en la que ha dado sus primeros pasos en la disciplina de portero. Jugó entonces desde 1998 como portero en la categoría junior y como prospecto en la selección de fútbol de Argelia.

Su carrera en la selección nacional duró cinco años, de 1998 a 2000 en la selección de fútbol sub-17 de Argelia, y luego continuó de 2000 a 2002 en la selección de fútbol sub-20 de Argelia.

Mayor
Fue portero del equipo E Sour El Ghozlane hasta el final de la temporada 2002-2003, bajo la supervisión de los entrenadores Boudjella y Fekrache.

Fue jugador del equipo juvenil del Mouloudia Club d'Alger durante la temporada 2003-2004 y con él ganó el torneo nacional juvenil bajo la supervisión del entrenador Noureddine Saâdi.

Después de dejar la MCA en 2004 después de ser portero allí durante una temporada, jugó la temporada 2004-2005 en el equipo WR Bentalha.

Jugó la temporada 2005-2006 en el equipo JS El Biar bajo la supervisión del entrenador Dahmane Hamel.

A su regreso a Thénia en 2008, ocupó el cargo de portero del equipo CMB Thénia durante las temporadas de 2008 a 2012.

Así evoluciona en la Ligue Régional I durante varias temporadas donde adquiere las habilidades necesarias que le permiten pasar al entrenamiento deportivo.

Entrenador
Boushaki es entrenador de porteros de nivel 2 desde el 8 de diciembre de 2019 después de completar una pasantía en la Federación Argelina de Fútbol.

Entrena a los porteros del club JS Bordj Ménaïel desde 2019.

Honores

Boushaki ganó con el equipo JS Bordj Ménaïel la oportunidad de acceder a la Championnat National de Première Division 2 durante la temporada 2019-2020.

De hecho, el JS Bordj Ménaïel se coronó campeón del grupo central dentro de la región de Algérois durante esta temporada 2020 con la participación activa del entrenador Boushaki, y esto después de haber alcanzado la Ligue Régional I al final de la temporada 2018.

Enlaces externos

Referencias 

Futbolistas de Argelia
Personas vivas
Argelinos
Cabileños
Familia Boushaki
Futbolistas del MC Alger
Guardametas de fútbol
Entrenadores de fútbol de Argelia
Nacidos en Thenia